Ел Паријан има више значења:

 Ел Паријан (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Паријан (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Паријан (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Паријан (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Паријан (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Паријан (Сан Херонимо Сосола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Паријан (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику